Епархия Атакпаме () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Атакпаме, Того. Епархия Атакпаме входит в митрополию Ломе. Кафедральным собором епархии Атакпаме является церковь Богоматери Пресвятой Троицы.

История 
29 сентября 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу Quod Sacra, которой учредил епархию Атакпаме, выделив её из архиепархии Ломе.

Ординарии епархии 
 епископ Bernard Oguki-Atakpah (29.09.1964 — 10.04.1976);
 епископ Philippe Fanoko Kossi Kpodzro (10.04.1976 — 17.12.1992) — назначен архиепископом Ломе;
 епископ Julien Mawule Kouto (18.10.1993 — 1.03.2006);
 епископ Nicodème Anani Barrigah-Benissan (9.01.2008 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quod Sacra

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Того